Sezon 1980 Formuły 1 był trzydziestym pierwszym sezonem organizowanych przez FIA wyścigów. Rozpoczął się 13 stycznia 1980 i zakończył się 5 października po czternastu wyścigach.

Przegląd sezonu

Klasyfikacja końcowa konstruktorów

Klasyfikacja końcowa kierowców 

1980 w Formule 1